Список стран по добыче бокситов. Бокситы одна из наиболее важных руд алюминия.

Список стран по добыче бокситов 
Список стран по добыче бокситов в 2014 году основан на данных Британской геологической службы.

См. также 
 Бокситы
 Алюминий
 Список стран по выплавке алюминия
 Алюминиевая промышленность
 Цветная металлургия

Примечания

Ссылки 
 British Geological Survey complete list 
 Карта стран и месторождений бокситов в мире на конец XX века.
 http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/bauxite/mcs-2015-bauxi.pdf		

Руды
Бокситы
Алюминиевая промышленность по странам